Jeitter ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Melchior Jeitter (1757–1842), deutscher Forstwissenschaftler
 Carl von Jeitter (1786–1870), württembergischer Landtagsabgeordneter